Johannes Plücker ist der Name folgender Personen:

* Johannes Plücker (Politiker, 1628) (1628–1680), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johannes Plücker (Politiker, 1656) (1656–1709), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johannes Plücker (Politiker, 1711) (1711–1780), deutscher Kaufmann, Politiker und Bürgermeister von Elberfeld
 Johannes Plücker (Politiker, 1733) (1733–1796), deutscher Kaufmann, Politiker und Bürgermeister von Elberfeld